Il singolare del torneo di tennis Lima Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Juan Ignacio Chela che ha battuto in finale Marcos Daniel che si è ritirato sul punteggio di 6-2, 1-0.

Teste di serie 

 José Acasuso (primo turno)
 Juan Ignacio Chela (Campione)
 Agustín Calleri (quarti di finale)
 Hugo Armando (secondo turno)

 Luis Horna (primo turno)
 Stefano Galvani (primo turno)
 Daniel Melo (primo turno)
 Vasilīs Mazarakīs (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lima Challenger 2001